Berbice, een voormalige Nederlandse kolonie in de Guyana's
 Berbice (rivier), een rivier in Guyana
 Buitenplaats Berbice, een buitenplaats in Voorschoten